El término hecho hace referencia, en esta enciclopedia:

Sociales
 a un hecho o acontecimiento, una interrupción o alteración histórica, social o política del curso normal de los sucesos y que, por sus efectos contemporáneos o por su influencia en hechos futuros, exige ser recordado;
 a un hecho social, todo comportamiento o idea presente en un grupo social que es transmitido por la sociedad a cada individuo, de generación en generación;

Derecho
 a un hecho jurídico, acontecimiento que tiene trascendencia en el ámbito del Derecho;
 a un hecho imponible, uno de los elementos que constituyen el tributo;

Ciencias
 a un hecho científico, un acontecimiento que puede describir un científico de manera verificable y objetiva;
 a un hecho económico o fenómeno económico, un acontecimiento o proceso observable relacionado con la economía de la sociedad;
 a un hecho geográfico, toda acción humana que modifica el paisaje;

Filosofía
 a un hecho, una noción muy general sobre “lo que es el caso”;

Periodismo
 a un hecho periodístico o noticia, un relato informativo.

Geografía
 Valle de Hecho, municipio de la provincia de Huesca (España).
 Hecho (España), localidad del municipio Valle de Hecho, en la provincia de Huesca (España).

Otros
 Hechos de los Apóstoles, nombre de un libro de la Biblia.